El término Christian Berger puede referirse a:

Deportes 
Christian Berger (atleta), atleta neerlandés.

Cine y televisión 
Christian Berger (director de cine), director de cine alemán.
Christian Berger (director de fotografía), director de fotografía alemán.